Das Indianapolis Tennis Championships 2009 war ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 26. Juli 2009 in Indianapolis stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Hamburg die International German Open Hamburg ausgetragen. Dieses zählte jedoch im Gegensatz zum Indianapolis Tennis Championships, welches zu Kategorie ATP World Tour 250 gehörten, zur Kategorie ATP World Tour 500. Es war die letzte Austragung des Turniers.

Titelverteidiger im Einzel war der Franzose Gilles Simon, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Im diesjährigen Finale gewann der Lokalmatador Robby Ginepri gegen seinen Landsmann Sam Querrey in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:4. Für Ginepri war es nach 2005 bereits der zweite Titel in Indianapolis sowie sein dritter Titel insgesamt in seiner Karriere. Im Doppel waren Ashley Fisher und Tripp Phillips die Titelverteidiger, sie traten in diesem Jahr jedoch nicht mehr gemeinsam an. Fisher schaffte es mit seinem neuen Partner Jordan Kerr als topgesetzte Paarung bis ins Finale. Dort unterlagen sie dem Duo Ernests Gulbis und Dmitri Tursunow in drei Sätzen mit 4:6, 6:3 und [9:11].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 450.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 519.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 18. bis 20. Juli 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Indianapolis